Харланд () — посёлок в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Санкт-Пёльтен. Население 1675 чел. Занимает площадь 4,75 км². Официальный код — 3 02 01.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии
Санкт-Пёльтен